Hannibal. Po drugiej stronie maski – powieść Thomasa Harrisa z 2006 roku 
 Hannibal. Po drugiej stronie maski – film z 2007 roku